Kyro kan syfta på:

Lillkyro – en tidigare kommun i landskapet Österbotten i Finland
Storkyro – en kommun i landskapet Österbotten i Finland